Хош Баннаґа — місто у Судані 
 Хош-Кельди (Ласкаво просимо)— село на правому березі р. Малий Салгир 
 Гебель-Хош-Умм-Араїш - вулкан
 Магнезитове родовище Хош - у Китаї 
 Хош-Іса - місто у Бухейра (губернаторство) 
 Хош ад-Діней - селище в Лівані